Wolkenstein (Beieren), een dorp in de gemeente Ebermannstadt in de Duitse deelstaat Beieren
Wolkenstein (Erzgebirge), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
Schloss Wolkenstein, een kasteel in Bozen-Zuid-Tirol, Italië
Sëlva (Duits: Wolkenstein in Gröden), een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol

Personen
Von Wolkenstein, oud-adellijk geslacht
Oswald von Wolkenstein, een middeleeuwse Oostenrijkse edelman en componist